Галапагосские острова — архипелаг в Тихом океане
 Галапагосы (роман) — роман-антиутопия американского писателя Курта Воннегута.